One of Us — английское словосочетание, встречается в различных названиях, в частности — в названиях ряда художественных произведений.
 «One of Us» — песня американской певицы Джоан Осборн.
 «One of Us» — песня шведской группы ABBA.

См. также 
 Один из нас

Страницы значений по алфавиту